Calvy bezeichnet:

 Calvy (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Calvy Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Calvy Motor Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Calvy Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Calvy Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller